Löder steht für:

 Löder (Gemeinde Krumbach), Ortsteil der Marktgemeinde Krumbach, Bezirk Wiener Neustadt-Land, Niederösterreich

Löder ist der Familienname folgender Personen:

 Elias Löder (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Mathias Löder (* 1933), deutscher Radrennfahrer